Stavros Konstandinu (Σταύρος Κωνσταντίνου) (nascut el 26 d'agost del 1984 a Nicòsia, Xipre) és un cantant grec-xipriota que va esdevenir famós en guanyar Super Idol, un programa musical de MEGA TV.

Discografia

2004 
Super Idol 2004

1. Δεν Το Αντεχω
2. Μη Με Ξυπνας
3. Το Άλλο Μου Μισό (amb Tamta Goduadze)
4. Αποψε

2005 
Το Κουδούνι

1. Μίλησέ Μου
2. Εγώ Και Συ
3. Το Κουδούνι
4. Εγώ Σαν Φίλος Σου Μιλάω
5. Δεν θέλω Να Μελαγχολήσω
6. Ποτέ Σου Δεν Μ'αγάπησες
7. Ο Σταυρός Που Κουβαλάω
8. Και Τώρα Πως Χωρίζουνε
9. Σε Ξανασκέφτηκα
10. Φοβάμαι Πως Σ'αγαπώ (Βάλε ένα Ποτό)
11. Τ'άλλο Μου Μισό (amb Tamta Goduadze)
12. Οι Κήποι Τ'ουρανού
13. Το Λιμάνι
14. Πάνε Δυο Λεπτά
15. Δεν Πειράζει (Σ'αγαπώ)

2006 
Tha Me Zitas

1. Machairia
2. Kai ti eyine
3. Papse na les
4. Tha me zitas
5. Rixe sto kormi mou spirto (remix)
6. Ti thes na kano
7. Etsi eimai
8. Edo
9. Thelo na patheis
10. Mazi sou

2007 
Fotia o Erotas

1. Apopse kaigomai 
2. Akh kardoula mou
3. Den ti thelo tetoia agapi
4. Esy allou
5. Tha xenychtas 
6. Ki ama me vreis...
7. Na prosecheis
8. Na to thymasai
9. Xanagyrises e?
10. Xespases 
11. Ola thymizoun esena
12. Paei to myalo mou na trelathei
13. Pyretos 
14. Teleiono
15. Fotia o erotas

Persones de Nicòsia
Cantants europeus